Omega Tribe – gruppo musicale giapponese
 Omega Tribe – gruppo musicale britannico
 Omega Tribe – manga